Sydamerikanska mästerskapet i basket för damer 1958 spelades i Lima, Peru och vanns av Brasilien. 5 lag deltog.

Slutställning
 Brasilien
 Argentina
 Paraguay
 Peru
 Chile

Resultat
Alla mötte varandra två gång, och spelade totalt 8 omgångar.

Externa länkar
FIBA Archive

1958 i Peru
Basket i Peru
Sportåret 1958
1958
Sportevenemang i Lima
Internationella sportevenemang i Peru
Lima under 1900-talet